La ballata degli impiccati (Ballade des pendus) – poema di François Villon del 1489
Ballata degli impiccati – canzone di Fabrizio De André contenuta nell'album Tutti morimmo a stento del 1968
La ballata degli impiccati (The Secret Hangman) – romanzo di Peter Lovesey del 2007